Toponímia:
 La Hinojosa, municipi a la província de Conca (Castella-La Manxa)
 Hinojosa del Campo, municipi a la província de Sòria (Castella i Lleó)
 Hinojosa de Duero, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó)
 Hinojosa del Duque, municipi a la província de Còrdova (Andalusia)
 Hinojosa de Jarque, municipi a la província de Terol (Aragó)
 Hinojosa de San Vicente, municipi a la província de Toledo (Castella-La Manxa)
 Hinojosa del Valle, localitat espanyola a la província de Badajoz (Extremadura)
 Biografies:
 Agustín de Hinojosa y Montalvo
 Eduardo de Hinojosa y Naveros
 Juan de Hinojosa Ferrer
 Martí d'Hinojosa (Deza o Almazán, Sòria, ~1140 - Sotoca de Tajo, Guadalajara, 1213), bisbe de Sigüenza entre 1186 i 1192 
 Rafael Hinojosa i Lucena (Cabra, Còrdova, 1939), director comercial i polític català d'origen andalús